Meichelt ist der Familienname folgender Personen:

Christian Meichelt (1776–nach 1840), deutscher Kupferstecher und Miniaturmaler
Heinrich Meichelt (1805–1880), deutscher Landschaftsmaler und Kunstpädagoge